Bogaert ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Bogaert (1663–1727), niederländischer Apotheker, Chirurg und Schriftsteller
 Anthony Bogaert (* 1963), kanadischer Psychologe und Sexualforscher
 Ben van den Bogaert (* 1989), belgischer Eishockeyspieler
 Cesar Bogaert (1910–1988), niederländischer Radrennfahrer
 Frank Van Bogaert (* 1962), belgischer Musiker der elektronischen Musik
 Gaston Bogaert (1918–2008), französisch-belgischer Maler des Surrealismus
 Gaston Bogaert (Musiker) (1921–2022), belgischer Musiker
 Hendrik Bogaert (* 1968), belgischer Politiker und Staatssekretär
 Humberto Bogaert (1901–1962), dominikanischer Politiker
 Jan Bogaert (* 1957), belgischer Radrennfahrer
 Jane Bogaert (* 1967), Schweizer Sängerin, Tänzerin, Komponist und Model
 Juliaan Bogaert (* 1924), belgischer Kanute
 Modeste Van den Bogaert (1922–2010), belgischer Unternehmer
 Raymond Bogaert (1920–2009), belgischer Althistoriker
 Stephen Bogaert (* 1967), kanadischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Bogart
 Bogaerts
 Bogard
 Bogarde
 Boogaard